Kostarika se sastoji od sedam provincija (špa. provincias):

Provinicije se dalje dijele na kantone (špa. cantones), koji se dijele na distrikte (špa. distritos).